Norrbo kan syfta på:

Hälsingland
 Norrbo socken – en socken i Hälsingland
 Norrbo landskommun – en tidigare kommun i Gävleborgs län 1863–1952
 Norrbo församling, Uppsala stift – en tidigare församling i Uppsala stift i Hudiksvalls kommun i Gävleborgs län –2006
 Norrbo kyrka – en kyrkobyggnad i Norrbo i Uppsala stift
 Norrbo, Hudiksvalls kommun – en kyrkort i Hudiksvalls kommun
 Norrbo distrikt – ett distrikt i Hudiksvalls kommun och Gävleborgs län 2016–

Västmanland
 Norrbo härad – ett härad i Västmanland
 Norrbo församling – en församling i Västerås pastorat i Domprosteriet i Västerås stift 2006–

Orter
 Norrbo, Ludvika kommun – en småort i Ludvika kommun
 Norrbo, Ockelbo kommun – en by i Ockelbo kommun